Nankangia — род тероподовых динозавров из семейства овирапторид, найденный в верхнемеловой формации  в Китае. В род включают единственный вид Nankangia jiangxiensis. Nankangia делила среду обитания по меньшей мере с 4 другими овирапторидами: Banji long, Ganzhousaurus nankangensis, Jiangxisaurus ganzhouensis, а также с неназванным пока таксоном. Относительно короткая нижнечелюстная кость и не загнутый вниз симфиз указывают на то, что это было больше растительноядное животное, чем хищник.

Название и открытие 

Типовой вид Nankangia jiangxiensis назвала и описала группа китайских палеонтологов под руководством Люй Цзюньчана в 2013 году. Родовое название дано в честь городского округа  в составе города Ганьчжоу, месте обнаружения окаменелостей, а видовое название образовано от названия провинции Цзянси, где располагается этот город.

Nankangia известна по единственному образцу голотипа  F10003 — неполной нижней челюсти и частичному посткраниальному скелету, принадлежавших одной особи. Образец размещён в Музее естественной истории Ганьчжоу. Посткраниальный материал включает в себя 5 полных грудных позвонков, один полный и один частичный крестцовые позвонки, 9 полных и 2 частичных хвостовых позвонка, оба скапулокоракоида, неполную вилочку, почти полную правую плечевую кость, полную правую и бо́льшую часть левой подвздошных костей и некоторые другие кости.

Образец в 2010 году обнаружил местный фермер, который передал его в Музей естественной истории Ганьчжоу. Голотип был найден в формации Наньсюн, которую датируют маастрихтским ярусом (72,1—66,0 млн лет назад).

Описание 

Nankangia отличается от других овирапторид наличием комбинации признаков, некоторые из которых являются аутапоморфиями. На вентральной поверхности около основания поперечного отростка грудных позвонков присутствуют два углубления. Крестцовые позвонки имеют щелевидные пневматические ямки. Невральные дуги передних хвостовых позвонков более широкие в поперечном сечении, чем в продольном, и образуют большое углубление с узкой центральной зоной. У этих позвонков присутствует большое углубление на передней поверхности основания поперечного отростка (infraprezygapophyseal fossa), а также ещё одно углубление (infradiapophyseal fossa) на вентральной поверхности поперечного отростка.

Бёдра и голени Nankangia имеют примерно одинаковую длину. Шейка бедра отстоит дорсомедиально, приблизительно под прямым углом к оси. Она имеет относительно малое соотношение высоты к длине подвздошной кости, равное 0,36, и вдобавок короче кости бедра, что также наблюдается у овирапторид Yulong и Khaan. Подвздошная кость Nankangia имеет уникальную форму, а среди овирпторид сходна с формой подвздошных костей Chirostenotes, Rinchenia, Heyuannia и Shixinggia и явно отличается от подвздошной кости Luoyanggia. Из-за отсутствия сохранившихся элементов скелета затруднительно найти различия между образцами Nankangia и описанного в 2013 году рода Wulatelong из формации Баян-Мандаху (Внутренняя Монголия).

Ростральный край нижнечелюстной симфизарной области у Nankangia не загнут вниз, как у ценагнатид, Incisivosaurus, Luoyanggia и Ganzhousaurus. В отличие от V-образного симфиза у Luoyanggia, Nankangia и другие овирапториды несут U-образный симфиз. Несмотря на то, что образцы Nankangia и Jiangxisaurus показывают схожие формы нижних челюстей, срединный гребень плечевой кости медиально сильнее искривлён у Nankangia, чем у Jiangxisaurus. Исходя из своего филогенетического положения, Nankangia демонстрирует 5 других аутапоморфий, одну из которых (отсутствие загнутого симфиза) делят современные ей Ganzhousaurus и Jiangxisaurus. Данная черта предполагает растительный рацион этих животных, в то время, как род Banji и другой неназванный овирапторид, вероятнее всего, были плотоядными, поскольку их симфизы были загнутыми.

Систематика 

Филогенетическое положение Nankangia исследовала группа китайских палеонтологов под руководством Люй Цзюньчана в 2013 году с использованием матрицы данных, опубликованной в описании Yulong. В этой работе были прояснены взаимосвязи внутри группы, за исключением политомии между подсемейством Ingeniinae, овираптором и остальной частью овирапторин. Авторы описания предположили, что Nankangia может сформировать кладу с гигантораптором и Chirostenotes и потому воздержались от включения двух первых таксонов в семейство овирапторид, хоть это и не подтверждается филогенетическим анализом. Однако, в настоящее время семейство овирапториды определяется как стержневой таксон, откуда исключены ценагнатиды, но куда включён овираптор? и группа учёных под руководством Люй Цзюньчана не предложила альтернативное определение.

В своей работе авторы описания привели кладограмму, в которой сестринским таксоном в кладе ошибочно указано семейство овирапторид. Более поздний анализ, выполненный теми же палеонтологами в 2017 году, признал овирапторид более близкими к Yulong и Nomingia.

Приведённая кладограмма показывает филогенетическое положение Nankangia в соответствии с работой 2017 года.

Примечания 

Овирапториды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2013 году